Виенна:
 Виенна, см. Вена — город, столица Австрии.
 Виенна — город в округе Вуд, штат Западная Виргиния, США.
 Виенна — тауншип в округе Рок, Миннесота, США.
 «Виенна» — австрийский футбольный клуб из венского района Дёблинг, также известен под названием «Фёрст».
 «Виенна Крикет» — австрийский футбольный клуб из Вены.
 «Виенна Кэпиталз» — австрийский хоккейный клуб из города Вена.

См. также